Список видів роду часник, цибуля (Allium) містить перелік визнаних видів згідно з онлайн-ресурсом Королівських ботанічних садів у К'ю — Plants of the World Online; список підкореговано на основі інших онлайн-ресурсів і доповнено новоописаними видами. У таблиці зазначено наукові назви й авторство, а також природне поширення видів. Рід Allium поширений у Північній півкулі за винятком одного виду — Allium synnotii, який є ендеміком ПАР; також деякі види інтродуковані до Південної Америки, Австралії, деяких островів. В Ісландії зростає єдиний вид, який натуралізований і захищений законом про охорону природи — Allium oleraceum.

Таксон Allium pallens L. має непевне становище щодо інших таксонів — це може бути як окремий вид, так і підвид Allium paniculatum subsp. pallens (L.) K.Richt..

Примітки

Посилання 
 Germplasm Resources Information Network 
 The Euro+Med Plantbase Project 
 The IUCN Red List of Threatened Species 
 Online Atlas of the British and Irish flora 
 

Цибуля
Цибуля